Водозбі́рний басе́йн (, , ).

1. У геоморфології (див. Водозбірний басейн) — частина суші з доцентровою системою схилів і стоку, що обмежується вододілом. Вирізняють:
 а) Басейн водозбірний, річковий — частина поверхні суші, яка обмежена водорозділами, з яких стікають поверхневі або підземні води у одну (головну) річку;
 б) Басейн замкнений або безстічний — ізольована область внутрішньоматерикового стоку, яка не має зв'язку з океаном через річкові системи;
 в) штучна або природна (морська, озерна) водойма;
 г) фірновий басейн — напівкругле розширення у вигляді амфітеатру у верхів'ї трога, який заповнений фірном, що є областю живлення долинного льодовика.

2. У тектоніці — велика за розмірами структура синклінальної будови і субовальної форми (синонім терміну синекліза, западина) з певним типом корисних копалин.

Література

Посилання 
 

Гідрологія суші